И Си Ем Прага Оупън 2010 е 14-ото издание на И Си Ем Прага Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Прага, Чехия от 12 до 18 юли.

Поставени тенисистки 
  Луцие Шафаржова (осминафинал, отказва се поради разтежение на ахилеса)
  Александра Дюлгеру (осминафинал, отказва се поради контузия в коляното)
  Тимеа Бачински (1 кръг)
  Клара Закопалова (отказва се поради остър гастроентерит)
  Анабел Медина Гаригес
  Жисела Дулко (отказва се поради ангина)
  Агнеш Саваи
  Барбора Захлавова-Стрицова

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (четвъртфинал)
  Моника Никулеску /  Агнеш Саваи
  Клаудия Янс /  Алиция Росолска

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Спорт в Прага